Freimann (München), een buurt in München
Freimann (metrostation), een station van de metro van München